Das Herreneinzel der French Open 2009 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Rafael Nadal. Das Finale bestritten Robin Söderling, der Nadal im Achtelfinale in vier Sätzen besiegt hatte, und Roger Federer, der zum vierten Mal in Folge im Finale stand. Federer gewann in drei Sätzen, was sein erster Triumph bei den French Open und sein 14. Grand-Slam-Titel insgesamt war. Dadurch stellte er den Rekord von Pete Sampras ein und erreichte gleichzeitig als sechster Spieler der Geschichte den Karriere-Grand-Slam.

Qualifikation 
Die Qualifikation der French Open 2009 fand für die Herren vom 19. bis 22. Mai 2009 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen noch zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den French Open 2009 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierplan Herreneinzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 36 kB)
 Turnierplan Herren-Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 59 kB)
 Turnierinformation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 25 kB)

Herreneinzel
2009